Die Divizia A 1940/41 war die neunte Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 8. September 1940 und endete am 31. August 1941. Die Divizia A wurde in dieser Saison das letzte Mal vor dem Zweiten Weltkrieg ausgetragen. Nach einjähriger Pause fanden noch zwei inoffizielle Meisterschaften statt.

Meister wurde Unirea Tricolor Bukarest.

Modus 
13 Mannschaften spielten den Meister aus. Aufgrund des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs gab es keine Absteiger. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Unirea Tricolor Bukarest – Meister
 Rapid Bukarest – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Es gab keine Absteiger.

Aufsteiger in die Divizia A 
CFR Turnu Severin, Jiul Petroșani, Juventus Bukarest

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1940/41 auf romaniansoccer.ro (rumänisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1940/41
Liga-1-Saison